Nagrada Stubičkih Toplica, hrvatsko automobilističko natjecanje brdskog automobilizma. Organizira ga AK INA Delta iz Zagreba. Jedno je od najpopularnijih automobilističkih natjecanja u Hrvatskoj uz INA Delta Rally i Buzetske dane. Najteža je brdska staza u Hrvatskoj i jedna od najtežih u Europi, zbog zahtjevnosti zavoja, uspona i raznovrsnosti. Održava se od 1995. godine. Utrka je i u kalendaru natjecanja za Prvenstvo Slovenije. Izdanje iz 2018. godine proglašeno je najbolje organiziranom utrkom u Hrvatskoj u 2018. godini.

Izdanja & Pobjednici međunarodne konkurencije
izvor:

Statistika (2020.)

Izvori

Vanjske poveznice 
Program 
Pravilnik 

Međunarodna automobilistička natjecanja u Hrvatskoj